Байбатыров — фамилия. Известные носители:
 Байбатыров, Ерболат Сагатович (1986) — казахстанский самбист.
 Байбатыров, Юсуп-Хаджи (1860—1924) — чеченский шейх и общественный деятель.